Haßlacher oder Hasslacher ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Akermann-Hasslacher (1840–1904), deutsche Schriftstellerin
 Brosl Hasslacher (1941–2005), US-amerikanischer Physiker
 Erna Scheffler (Erna Haßlacher, geb. Friedenthal, später Scheffler; 1893–1983), deutsche Juristin
 Franz Carl Hasslacher (1805–1881), preußischer Landrat und Polizeidirektor
 Johann Jacob Haßlacher (1869–1940), deutscher Stahlindustrieller, Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Peter Haßlacher (1810–1876), Jesuit, der nach 1848 als Volksmissionar wirkte

weiters:
 Hasslacher Holding, österreichisches Holzerzeugungsunternehmen